

Patronyme 

 Alexander Brom, homme politique néerlandais
 Cor Brom (1932-2008), entraîneur de football néerlandais du Vitesse Arnhem (1969-1972) et de l'Ajax Amsterdam (1978-1979)
 Gerald Brom, peintre et illustrateur d'heroic fantasy
 Gustav Brom, musicien américain qui enregistra avec Edmund Hall
 John van den Brom, joueur de football néerlandais
 Joseph Brom (1881-1945), journaliste et homme politique alsacien, député, conseiller général puis sénateur entre 1911 et 1945.
 Walter Brom (1921-1968), joueur de football polonais

Personnages de fiction 
 Brom Bones, personnage de méchant dans le long-métrage d'animation de Disney Le Crapaud et le Maître d'école (1949)

Voir aussi 
 West Brom, nom donné au West Bromwich Albion Football Club
 En informatique, BROM est l'abréviation de Boot ROM, une puce (ou intégrée dans le SoC) en lecture seule, chargée de la première étape du démarrage, du chargement et du lancement de l'execution du Secondary Program Loader.

fi:Luettelo Perillinen-kirjasarjan hahmoista#Brom